Маринес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 35,7 км². Население — 1795 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии